El Pic Fabra és un cim de 774,4 m alt del terme comunal rossellonès de Bula d'Amunt, al límit amb els termes de Glorianes i Rodès, de la comarca del Conflent, tots de la Catalunya del Nord.

És un dels contraforts de llevant del Massís del Canigó, a l'extrem nord-oest del terme de Bula d'Amunt, al lloc on es troba el terme de Bula d'Amunt amb els de Glorianes i Rodès, de la comarca del Conflent.

Referències

Bibliografia 
 

Fabra
Fabra
Fabra